

Musica 
 I Royals – gruppo musicale beat italiano
 Royals – singolo di Lorde del 2013
 The Royals – gruppo musicale giamaicano

Sport 
 Cincinnati Royals – squadra di pallacanestro statunitense
 Kansas City Royals – squadra di baseball statunitense
 Northern Virginia Royals – squadra di calcio statunitense
 Rochester Royals – squadra di pallacanestro statunitense
 The Royals – soprannome del Reading Football Club, squadra di calcio inglese

Televisione
The Royals – serie televisiva statunitense

Libri
The Royals — romanzo statunitense scritto da Erin Watt